

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle IRM peut signifier :
 imagerie par résonance magnétique, une technique d'imagerie utilisée en médecine ;
 information rights management, un moyen de gérer la diffusion des fichiers informatiques ;
 Institut de réadaptation de Montréal ;
 Institut royal météorologique de Belgique, l'organisme officiel chargé de la météorologie en Belgique.

Code 
Le code IRM peut faire référence à :
 Mahan Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Culture et société 
 IRM est un album de Charlotte Gainsbourg, sorti en 2009.

Code OACI